

Toponyme 

 Bern, appellation allemande de Berne, cinquième plus grande ville de Suisse et la capitale du canton de Berne. 
 Bern, est une petite localité néerlandaise de la province de Gueldre.

 Aux États-Unis :
  Bern est un village situé dans le comté de Nemaha de l'État du Kansas.
 Bern est une localité non incorporée située dans le comté de Bear Lake, dans l’État de l’Idaho.
 New Bern est une ville et le siège du comté de Craven en Caroline du Nord.

Patronyme 
Bern est un nom de famille d’origine germanique dérivé du patronyme Bernstein (ambre) ou Bernheim.

Il est notamment porté par :
 Stéphane Bern, journaliste, animateur de radio et de télévision français.

Divers 
 Waffenfabrik Bern, une entreprise suisse de fabrication d'armes.
 Bern ist überall (« Berne est partout ») est un collectif d’écrivains suisses.
Patronyme français
Homonymie de localités aux États-Unis